Огилби () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Огилби, Джеймс Дуглас (1853—1925) — австралийский ихтиолог и герпетолог.
 Огилби, Джон (1600—1676) — английский картограф, переводчик.
 Огилби, Уильям (1808—1873) — ирландский барристер и натуралист.